Exit peut faire référence aux albums :
 Exit du groupe Tangerine Dream paru en 1981
 Exit du chanteur québécois Jean Leloup paru en 2004
 Exit du musicien japonais Shugo Tokumaru paru en 2007